Каверинский сельсовет

Липецкая область 
 Каверинский сельсовет Добринского района

Рязанская область 
 Каверинский сельсовет Шацкого района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)